

Anno 
 464 o 464 a.C.

Codici 
 464 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toby Point Observatory, a Narragansett, nel Rhode Island

Matematica 
 464 – numero